AGM peut faire référence à :
 Annual General Meeting (en français, assemblée générale annuelle) ;
  ;
 Active Gaming Media, une entreprise japonaise spécialisée dans la localisation de jeu ;
 Missile Range Instrumentation Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Arbre génétiquement modifié ;
 Air to Ground Missile (en français, missile air-sol) ;
 Avant-garde de la Motte de Vesoul, un club omnisports de Vesoul ;
 Moyenne arithmético-géométrique (en anglais Arithmetic Geometric Mean) ;
 Award of Garden Merit, distinction horticole britannique.

Voir aussi 
 Missiles des États-Unis
 AGM-65 Maverick
 AGM-86 ALCM
 AGM-114 Hellfire